Шелковников Александр Николаевич (р. 9 апреля 1955) Заслуженный артист Российской Федерации (1998). Директор Калужского молодёжного симфонического оркестра (c 2015).

Биография 
Александр Шелковников родился на Байкале 9 апреля 1955 года в посёлке Баргузин.Бурятская АССР.

Детство 
В 1962 году пошел в Баргузинскую среднюю школу, так же учился в Кабанской средней школе.

В 1967 году стал победителем Республиканского конкурса, его показали по телевизору и пригласили учиться в Улан-Удэ в хореографическое училище.

Пятом классе Александр увидел фильм «Путь на арену» про клоуна Леонида Енгибарова и это стало очень важным событием в его жизни.

В 1972 году, после окончания Турунтаевской средней школы, Александр поступил в НГУ на факультет экономическая — кибернетика. Этот университет сделал персональное предложение ему, как призёру республиканских математических олимпиад.

НГУ 
В 1972 году поступил в Новосибирский государственный университет, на факультет Экономическая кибернетика. Новосибирский Академгородок, где находился университет, в то время был центром советской науки и культуры. Много разных творческих потоков формировалось тогда здесь: кроме обширной передовой науки, литература, живопись, джаз, барды, КВН и много студенческих клубов на разных факультетах. Александр принял непосредственное участие в создании клуба «Максимин». Многогранной была деятельность этого клуба, но особенно экономисты преуспели в создании мюзиклов — сказок, такие как «Золушка 1» «Золушка 2» «Буратино» и др. В этих постановках Саша играл главные роли и был режиссёром, постановщиком танцев. Так же у него формировалась сольная программа — миниатюр (пантомимы, танцы, песни, монологи).

В 1977 году, после окончания Университета А. Шелковникова оставили работать при НГУ в Лаборатории экономико-математических исследований, так же в Студенческом клубе и Студенческом театре. Александр решил, что ему необходимо ехать в Москву в театральные вузы, ему в руки попадается газета «Комсомольская правда», а в ней статья (Смешные люди мы вас ищем). Это было интервью М.С. Местечькина о том, что студия -клоунады при Цирке на Цветном бульваре производит набор.

Студия клоунады 
В 1978 году поступил в студию-клоунады при Московском цирке на Цветном бульваре. За период до 1982 года студия выпустила 36 клоунов. Первым и самым убедительным выпускником был Юрий Никулин. Пока больше нет выпускников (умер в 1981 году Марк Местечкин и больше студии не набирались.. Студент режиссёрского факультета ГИТИСа П. Дубинский делал дипломный спектакль про Л. Енгибарова и пригласил на главную роль Александра. Тётя Енгибарова принесла на спектакль реальный клоунский костюм Леонида! Костюм оказался в пору Александру так они и встретились мальчик из Баргузина и его кумир детства.

В 1980 году Александр Шелковников и другие студийцы приняли участие в юбилейной программе «Московскому цирку 100», где исполнили роль клоунов-зазывал. Эту программу транслировали на 63 страны мира.

Так же в 1981 году этот эпизод с клоунами -зазывалами снял в своём фильме Покровские ворота известный актёр Михаил Казаков .

В 1982 году в компании «союзгосцирк» появилась Клоунская группа п/р А. Шелковникова. В это группу входили его сокурсники А. Тютюнькин, И. Сигаев, Е. Шмарловский.

В 1982 году состоялись первые гастроли в г. Ижевске и дальше по всему бескрайнему СССР.

В 1988 году Шелковниковы стали лауреатами Второго всесоюзного конкурса артистов цирка, их пригласили в Москву в программу «Впервые в Москве», можно сказать тогда и началась их популярность. Съёмки на телевидиние в «Будильнике», Юрий Никулин доверил им первыми выйти на манеж строящегося цирка на Цветном, это был Праздник крыши для строителей. Дальше начались международные гастроли Франция, Венгрия.

В 1989 годe Шелковниковых пригласили принять участие в юбилейной программе в цирке на пр. Вернадского — советскому цирку было 70 лет. Там же Александр и его группа представляли СССР, в место О.Попова, в программе звёзд мирового цирка «Цирк Скотт в Москве». В этот период Александр знакомится с Ф. Бронетом — Шведский хозяин цирка и известный в мире деятель шоу — бизнеса. Он рекомендует Шелковниковых на 15 международный фестиваль в Монте-Карло (ребята получили приз журналистов — тогда это была бронза).

Гастроли в Европе 
В период 1990 года по 1998 год Александр гастролировал в Европе. Швеция, Германия, Голландия, Бельгия, Франция. Были разные цирки — «Скотт», «Вильямс — Альтхофф», «Буглион» и др.

С 1998 года Александр вернулся в Россию и продолжил работу в компании «Росгосцирк», в составе группы уже работали:

Шелковникова С. Н. (р. 23 июля 1962 г.) - жена, дети Шелковникова Мария (р. 5 мая 1982 г.),Шелковников Николай(р. 13 января 1985 г.)

В 2000 году об А. Шелконикове и его группе была опубликована статья в «Цирковое искусство России.» Энциклопедия.

В 2001 году Макаров С.М писал о клоунах Шелковниковых в своей книге.: «Клоунада мирового цирка. История и репертуар.»

С января 2012 года А .Н. Шелковников работает в учреждениях Министерства культуры Калужской области.

Директором Калужского областного центра народного творчества и

с 10 марта 2015 года является директором Калужского молодёжного симфонического оркестра.

Награды и достижения 
 Звание заслуженного артиста РФ присвоено : Указ от 09.07.1998 г.№ 815
 Лауреат Второго Всесоюзного конкурса артистов цирка 1987-88 год.

Фильмография 
 Покровские ворота
 Сегодня и ежедневно
 Будильник 1988 г. https://www.youtube.com/watch?v=aFJrpTDmR1U&list=FLr25558xgDLaGF6Bxir6ZYg&index=2&t=34s 
 Московскому цирку 100 .https://www.youtube.com/watch?v=6Nq2ADo9HNE&list=FLr25558xgDLaGF6Bxir6ZYg&index=5&t=13s

Ссылки 
 Александр Шелковников: «Я первый экономист среди клоунов и первый клоун среди экономистов»
 Александр Шелковников: «Мы изменили представление европейцев о цирке»  
 «Директор нашего Молодёжного симфонического оркестра Александр ШЕЛКОВНИКОВ рассказывает о его деятельности, делится планами и задумками»
 https://www.kocnt.ru/index.php/component/content/article/21-magazineaboutus/50-2013-01-shelkovnikov
 http://museum.nsu.ru/?int=VIEW&el=107&templ=VIEW#2551 
 http://www.vest-news.ru/article/25246 
 http://pribajkal.ru/raion/index.php/shelkovnikov_alexander.php?type=original
 http://cheloveknauka.com/iskusstvo-tsirkovyh-klounov-hh-veka 
 http://www.sibculture.ru/magazine/2013-1/shelkovnikov/ 
 https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/2074331 
 http://libbabr.com/?book=17478 
 https://www.youtube.com/watch?v=6Nq2ADo9HNE 
 https://imgsrc.ru/shiraslan/47998883.html#bp
 http://www.ruscircus.ru/forum/index.php?showtopic=15330 
 http://www.ruscircus.ru/forum/index.php?showtopic=20356 
https://burunen.ru/news/culture/34737-buryatskiy-kloun-aleksandr-shelkovnikov-kostyum-engibarova-okazalsya-mne-vporu/ 
https://nikatv.ru/tv/programs/kart-blansh/A4RNqQViyKy1Ajn6LybL
https://gtrk-kaluga.ru/news/kultura/news-18927